Bastian Schweinsteiger (født 1. august 1984, Kolbermoor i Vesttyskland) er en tysk tidligere fodboldspiller, der bl.a. spillede for Bayern München og Manchester United og for det tyske landshold. Fra 2004 til 2016 spillede han 121 landskampe for Tyskland og scorede 24 mål. Han vandt guld med tyskerne ved VM i 2014 i Brasilien. Han var desuden også anfører for Tysklands fodboldlandshold fra 2014 til 2016.

Klubber

Bayern München 
Schweinsteiger skrev under på en ungdomskontrakt med Bayern München den 1. juli 1998. Efterfølgende blev han en fast del af Bayern Münchens førstehold, hvor han nåede at spille præcis 500 kampe for Bayern Münchens og vandt bl.a. Bundeligaen, DFB-Pokal, UEFA Champions League, UEFA Super Cup og FIFA Club World Cup.

Manchester United 
Den 13. juli 2015 indgik Manchester United aftale om køb af Schweinsteiger på en tre-årig kontrakt for et ukendt beløb. Det rapporteres, at han kostede cirka €15.000.000 (150.000.000 kr.)

Schweinsteiger blev den første tysker, der spillede for Manchester United.

Schweinsteiger fik sin pre-season debut for Manchester United i en venskabskamp mod Club América den 17. juli 2015. United besejrede den mexicanske klub 1-0 i Seattle. Opholet i Manchester United blev og mindre succesfuldt.

Chicago Fire 
Han skifted i 2017 til den amerikanske MLS-klub Chicago Fire, hvor han spillede indtil 2019. Herefter indstillede han karrieren.

Landshold

VM 2014 
Schweinsteiger fik fem kampe for Tyskland i kvalifikationen til VM 2014. Den 15. oktober 2013 vandt han sin 100. kamp for landsholdet i en 5-3 sejr over Sverige. Efter at være blevet skiftet ind i holdets anden kamp mod Ghana, var Schweinsteiger udvalgt til at starte i den tredje gruppespilskamp mod USA. Han startede også inde i Tysklands 1/8- delsfinale, en 2-1 sejr mod Algeriet. Han var medvirkende i VM-finalen mod Argentina. Tyskland vandt VM-finalen 1-0 med en scoring af Mario Götze i det 113. minut.

Karrierestatistik 

 1.Statistics includes DFL-Supercup.

Eksterne henvisninger

Trofæer

Klub 
 Bayern München Junior Team
 Under 17 Bundesliga: 2001
 Under 19 Bundesliga: 2002

 Bayern München II
 Regionalliga Süd: 2003–04

 Bayern München
 Bundesliga: 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15
 DFB-Pokal: 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14
 DFB-Ligapokal: 2004, 2007
 DFL-Supercup: 2010, 2012
 UEFA Champions League: 2012–13
 UEFA Super Cup: 2013
 FIFA Club World Cup: 2013

Landshold 
 Tyskland
 FIFA World Cup: 2014
 FIFA World Cup Tredjeplads: 2006, 2010
 FIFA Confederations Cup Tredjeplads: 2005
 UEFA Euro: Runner-up 2008, Tredje plads 2012

Individuelt 
 Silbernes Lorbeerblatt: 2006, 2010, 2014
 FIFA World Cup Dream Team: 2010
 FIFA World Cup Flest assists: 2010 (3, delt med Thomas Müller, Mesut Özil, Kaká, og Dirk Kuyt)
 ESM Team of the Year: 2012–13
 Footballer of the Year in Germany: 2013
 UEFA Best Player in Europe Award 2013: (7. plads)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Fodboldspillere fra Tyskland
Fodboldspillere fra FC Bayern München
Verdensmestre i fodbold
Midtbanespillere (fodbold)
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2004
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2006
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2008
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2010
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2012
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2014
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2016